Shiroi (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Chiba, siehe Shiroi
 ein Dorf in der Präfektur Gunma, heute: Shibukawa
 ein Lehen mit Sitz in diesem, siehe Shiroi (Han)